Ањо де Хуарез има више значења:

 Ањо де Хуарез (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ањо де Хуарез (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику